Danza steht für:

 Danza (Ballett), Ballett von Heinz Rosen
 Danza del Volador, zeremonieller Tanz
 Danza Kuduro, Lied von Don Omar und Lucenzo (2010)
 The Tony Danza Tapdance Extravaganza, US-amerikanische Band
 Basse danse, langsamer Schreittanz
 für Tanz im Spanischen und Italienischen

Danza ist der Familienname folgender Personen:
 Tony Danza  (geb. Anthony Salvatore Iadanza;  * 1951), US-amerikanischer Schauspieler

La danza steht für folgende Musikwerke:
 La danza (Metastasio), Libretto von Pietro Metastasio, vertont von Giuseppe Bonno (1744), Christoph Willibald Gluck (1755), Johann Adolph Hasse (1775) und anderen
 La danza (Rossini), Lied von Gioachino Rossini, Text von Carlo Pepoli (1835)

Siehe auch:
 Biodanza, Methode der Tanztherapie
 d’Anza (Begriffsklärung)